Plaats in Indonesië
Mangga Besar (Taman Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Barat (West-Jakarta) in de provincie Jakarta
Mangga Besar (Prabumulih Utara), een plaats in het regentschap Prabumulih van de provincie Zuid-Sumatra